Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия — орган государственного управления в Республике Абхазия, осуществляющий контроль за соблюдением налогового законодательства страны всеми субъектами экономики, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов и других обязательных платежей, установленных законодательством Республики Абхазия.

Структура 
Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия состоит из Управлений Центрального аппарата и налоговых инспекций по городам и районам, которые являются юридическими лицами.

Руководство

См. также 
 Кабинет министров Республики Абхазия

Примечания

Ссылки 
  Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия